Il singolare del Fergana Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Pavel Šnobel era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Evgenij Kirillov.

Lukáš Lacko ha battuto in finale Samuel Groth 4–6, 7–5, 7–6(4).

Teste di serie

  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Pavel Šnobel (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Illja Marčenko (semifinali)

 Samuel Groth (finale)
 Konstantin Kravčuk (primo turno)
 Kamil Čapkovic (primo turno)
 Lukáš Lacko (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Fergana Challenger 2009